Wichmannshausen steht für:

 Wichmannshausen, Stadtteil von Sontra in Hessen 
Wichmannshausen ist Familienname:
 Johann Christoph Wichmannshausen, deutscher Orientalist 
 Johann Burckhardt von Wichmannshausen, Wirklicher Kammerrat 
 Johann Georg von Wichmannshausen, sächsischer Kammer- und Bergrat 
 Rudolph Friedrich von Wichmannshausen (1711–1792), deutscher Theologe und Philosoph